Alter Teichweg (Hamburg), een straat in Hamburg
Alter Teichweg (metrostation), een station van de Hamburgse metro